

Matemática
Subtração - em matemática, o resultado de uma subtração se chama "diferença"
Desigualdade
Diferença (álgebra relacional)

Filosofia
Différance - termo francês cunhado por Jacques Derrida
Diferença (filosofia) - conceito-chave da filosofia

Desambiguação

es:Different